Chilperik, Chilperic, Chilpéric, Chilperich  eller Kilperik kan syfta på:
Chilperik I av Burgund (-480), kung av Burgund 
Chilperik II av Burgund (-490), kung av Burgund 
Chilperik I (539-584), frankisk kung 
Chilperik av Akvitanien (–632), hertig av Akvitanien
Chilperik II (ca 670- ca 721), frankisk kung